Чемпионат мира по международным шашкам 1979 года прошёл 8—20 декабря в Снеке, Нидерланды. В нём приняли участие 9 спортсменок из 5 стран.

Турнир проводился по круговой системе в два этапа. На первом участницы сыграли между собой. На втором четверо лучших разыграли медали, другая четвёрка в матчах между собой определяла места с пятого по восьмое.

По итогам турнира первое-второе место поделили представительницы СССР Людмила Сохненко и Елена Альтшуль, третье Петра Полман (Нидерланды). 5-12 апреля 1980 года в Минске прошёл матч за звание Чемпиона мира между Альтшуль и Сохненко, в котором была зафиксирована ничья 6:6. Чемпионкой мира стала Людмила Сохненко.

Таблица

Литература 
 Полянская Н. В. Кудесницы шашек — Москва, 1987. — 188 с.

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1979
1979 год в шашках
Чемпионаты мира в Нидерландах
Декабрь 1979 года
Шашки в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1979 году